Опорно-рухова система
 Оптичне розпізнавання символів